Le titre Paris brûle-t-il ? peut désigner :
 Paris brûle-t-il ?, un livre de Larry Collins et Dominique Lapierre publié en 1964 ;
 Paris brûle-t-il ?, un film de René Clément sorti en 1966 et adapté du livre de même nom.
 , un album du groupe The CNK, sorti en 2015.